

Patronyme 
 Kim Geybels, (1981- ), est une femme politique belge flamande.
 Félix Geybels, (1935- ), est un footballeur belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand